Pampa kan syfta på:
 Pampa, Texas, countyhuvudort, USA
Pampa (släkte) – ett släkte med fåglar i familjen kolibrier

Se även
 Pampas (olika betydelser) – flera